Campionato africano di pallamano femminile
 Campionato africano di pallamano maschile